Der Deutsche Forstunternehmerverband e.V. (DFUV) ist eine Interessenvertretung und ein Berufsverband für in der deutschen Forstwirtschaft tätigen Unternehmer. Dazu gehören zum Beispiel forstwirtschaftliche Dienstleistungsunternehmen und Hersteller von Forstmaschinen.

Weblinks 
Verbände und gemeinnützige Einrichtungen der Forst- und Holzwirtschaft in Deutschland

Einzelnachweise 

Wirtschaftsverband (Deutschland)
Forstunternehmen
Gegründet 2001
Verein (Chemnitz)
Verein (Bundesverband)